Les Cabannes (Ariège)
Les Cabannes (Tarn)
ook:
Cabannes,  Bouches-du-Rhône